Натуральне число 1584
 1584 рік до нашої ери
 1584 рік нашої ери